Дунавече () — город в медье Бач-Кишкун в Венгрии. Занимает площадь 66,77 км2, на которой проживает 4147 жителей.

Население

Примечания 

Города Венгрии